Pervomayskiy kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Birinci Nömräli Mayak, ort, Nefttjala,

Kazakstan 

 Pervomajskoje (ort i Kazakstan), Almaty, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar